Epígrafo pode se referir a:

 uma inscrição, estudada como subdisciplina da epigrafia (arqueologia)
 Epigrafo, o conjunto de pontos acima de um gráfico em matemática.

Desambiguação